Ел Зоковите има више значења:

 Ел Зоковите (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Зоковите (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Зоковите (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Зоковите (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику